Maccabi Haifa Wild Boars (anteriormente conocido simplemente como Haifa Rugby o Wild Boars) es uno de los ocho clubes afiliados a Rugby Israel. Con sede en Haifa, en la parte norte de Israel.

El equipo está financiado por Maccabi Haifa .

Historia del club 
El club fue formado por Alan Brazg, un estudiante del Technion, en el año 1971 y estaba formado principalmente por inmigrantes de Sudáfrica. El club fue uno de los primeros en traer Rugby-15 a Israel, cuando se formó la unión israelí en 1972.

Damas jabalíes 
Erez Weiss, un jugador masculino de Haifa, promovió el nacimiento de un equipo de rugby femenino. Con su entusiasmo, se formó un equipo en 2005 que incluía a 7 miembros y fue dirigido por Menachem Ben Menachem y Nir Bar Or (2005/2006). Luego, Yael Kenan asumió el puesto de entrenadora (2006/2007) y sigue siendo la entrenadora del equipo hoy (2009/2010).

El equipo femenino de Haifa, también conocido como The Haifa Lady Boars, ganó el torneo de Yizrael 7 en 2007 y quedó en primer lugar en el torneo de rugby de los juegos de Eilat en 2009. El equipo está jugando en la Liga de Rugby de Israel y ocupó el segundo lugar durante los últimos cuatro años.

Estadio 
El campo local de Maccabi Haifa Wild Boars es el Curly Krieger Stadium en Neve Sha'anan, Haifa.

Plantilla

Leyendas del equipo 

Technion – Instituto de Tecnología de Israel